Eagles — дебютный студийный альбом американской рок-группы Eagles. Вышел в 1972 году на лейбле Asylum Records.

В 2003 году журнал Rolling Stone поместил альбом The Eagles группы The Eagles на 374 место своего списка «500 величайших альбомов всех времён». В списке 2012 года альбом находится на 368 месте.

Список композиций

Чарты и сертификации

Сертификации

Примечания 

Альбомы The Eagles
Дебютные альбомы 1972 года
Альбомы Elektra Records
Альбомы Asylum Records
Альбомы, спродюсированные Глином Джонсом